Дворец Эстерхази — дворец, принадлежавший семье Эстерхази. Наиболее известные дворцы:

 Дворец Эстерхази (Фертёд)
 Дворец Эстерхази (Братислава)